A Dobroč településnév jelentései:

 Dabar szlovákiai község szlovák neve a Losonci járásban
 Dobrocs, Feketebalog szlovákiai község részének szlovák neve a Losonci járásban